

Sigle 
 Magyar Rádió – ente radiofonico ungherese
 Materiale di riferimento
 Mercury-Redstone – missioni del programma Mercury
 Midland Railway – compagnia ferroviaria britannica
 Missale Romanum o Messale Romano – messale in lingua latina pubblicato da papa Pio V nel 1570
 Mouvement Réformateur – movimento politico belga

Codici 
 MR – codice vettore IATA di Air Mauritanie
 mr – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua marathi
 MR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Mauritania
 MR – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Mirdizia (Albania)
 MR – codice ISO 3166-2:LT della contea di Marijampolė (Lituania)
 MR – codice ISO 3166-2:YE di Al Mahrah (Yemen)

Informatica 
 .mr – dominio di primo livello della Mauritania

Altro 
 Mr. – abbreviazione dell'inglese Mister
 Mr – abbreviazione del francese Monsieur (alternativa alla più diffusa abbreviazione M., o MM. al plurale)
 MR – targa automobilistica di Marburg-Biedenkopf (Germania)

Altri progetti